Hans Holbein, o Velho (1460-1524)
 Hans Holbein, o Jovem (1497-1543) —  filho de Hans Holbein, o Velho

Desambiguação